Éridanos (–Éridanos) může být:

 Éridanos (mytologie) – v řecké mytologii syn boha Ókeana
 Éridanos (Athény) – potok protékající přes starověké Athény